På vårt sätt kan syfta på:

På vårt sätt (album av Miio) – ett coveralbum från 2003 av popgruppen Miio, 
På vårt sätt (album av Scotts) –  dansbandet Scotts debutalbum från 2008